Adur (rijeka u Engleskoj)
Adur (okrug u Zapadnom Sussexu, Engleska), okrug
Anthony Adur, nogometaš s Trinidada i Tobaga